Đurđevo je lahko:
 Đurđevo, Rača (Srbija)
 Đurđevo, Žabalj (Srbija)